1-naftol
2-naftol